Чемпионат Европы по снукеру 1997 () — главный любительский снукерный турнир 1997 года в Европе, проходивший с 19 по 29 июня во Франции. Победителем чемпионата среди мужчин стал финн Робин Халл, обыгравший в финале исландца Кристьяна Хельгасона со счётом 7:3. В женской части турнира победила предыдущая чемпионка, англичанка Келли Фишер; в финале она выиграла у Ким Шоу со счётом 5:3.

Примечательно, что в этом году впервые прошёл чемпионат Европы среди юниоров (до 19 лет).

Формат 
Чемпионат Европы включал в себя две категории: среди мужчин и женщин. Чемпион Европы в мужском разряде получал право играть в мэйн-туре на следующий сезон.

В мужской части турнир начался с групповой стадии. Стадия плей-офф начиналась с 1/8 финала. Матчи 1/8 финала игрались до 5 побед, четвертьфиналы и полуфиналы — до 6 и финал до 8 побед.

В женской части сначала также прошла групповая стадия. Плей-офф начиналась с 1/4-й. Четвертьфиналы и полуфиналы проходили до 4 побед, финал — до 5.

Результаты

Чемпионат среди мужчин

Плей-офф

Сенчури-брейки 
Всего на турнире было сделано 22 сенчури-брейка, из них 9 на счету Кристьяна Хельгасона. Наивысший брейк сделал Марк Грэй — 133 очка.

Чемпионат среди женщин

Плей-офф

Чемпионат среди игроков до 19 лет 
Этот турнир прошёл в Джерси, и, хотя он не входил в общую программу чемпионата Европы, также являлся его частью. Победителем стал ирландец Томас Доулинг, обыгравший в финале англичанина Майкла Холта со счётом 6:3.

Командный кубок Европы 
Кубок Европы, как и чемпионат для юниоров, проводился отдельно от основного чемпионата, однако также считается его частью. Он прошёл в Мальте, и победительницей турнира стала сборная-«хозяйка». Второе место заняла Германия.

В женской части соревнования выиграла сборная Бельгии.

Командный кубок Европы состоял только из групповой стадии. Кроме того, в нём могли принять участие только страны континентальной Европы.

Примечания

Ссылки 
 Результаты турнира на snooker.org

Чемпионат Европы по снукеру
1997 год в снукере
Июнь 1997 года
Спорт во Франции в 1997 году
Чемпионаты Европы во Франции
снукер